Вакариссес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 40,44 км². Население — 6017 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Vacarisses a Google maps

Муниципалитеты Барселоны